Tenisowy turniej WTA Forest Hills Tennis Classic 2008 odbył się w dniach  19–23 sierpnia w części nowojorskiej dzielnicy Queens zwanej Forest Hills na kortach twardych. Pula nagród wyniosła 74 800 tysięcy dolarów amerykańskich.

W turnieju nie rozgrywano eliminacji, ani turnieju deblowego.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona turnieju

2008 w tenisie ziemnym
2008